Kronberg kan syfta på:

 Kronberg (efternamn) – ett efternam samt personer med namnet

Geografi

Tyskland 

 Kronberg im Taunus – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Kronberg (Niederbayern) – berg, Bayern, Niederbayern,